Tyrone kan verwijzen naar:

Geografische locaties
County Tyrone, een graafschap in Noord-Ierland
Plaatsen in de Verenigde Staten:
Tyrone (Georgia)
Tyrone (Oklahoma)
Tyrone (Pennsylvania)

Personen met de voornaam Tyrone
 Tyrone Loran, een Nederlandse profvoetballer  
 Tyrone Power, een Amerikaans-Ierse acteur 
 Tyrone Spong, een Surinaams-Nederlands kickbokser

Televisie
 Tyrone (film), een Amerikaanse tv-film uit 1999

Muziek
 Tyrone (Badu), een single van Erykah Badu